Winterhaldengraben ist ein Gewässername:

 Winterhaldengraben (Burgtalbach), rechter Zufluss des Burgtalbachs (zur Zizenhauser Aach, zur Stockacher Aach) bei Burgtal, Stadtteil Hindelwangen, Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Winterhaldengraben (Kötach), linker Zufluss der Kötach bei Unterbaldingen, Stadt Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Winterhaldengraben (Hofbächle), linker Zufluss des Hofbächles (zum bis dorthin noch Wolfbach genannten Holenbach, zur Brigach) bei Rietheim, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Winterhaldenbach